2 miejscowości w Polsce: 
 Wójcice – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki 
 Wójcice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Jelcz-Laskowice

Część miasta:
 Wójcice – część miasta Otmuchów w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów

Zobacz też: Wójcice Małe, Wójcice Wielkie